La Národní liga 1942-1943 vide la vittoria finale dello .

Capocannoniere del torneo fu Josef Bican dello  con 39 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Slavia Praga Campione di Boemia e Moravia 1942-1943.
 Prostějov e Rakovník Retrocessi.

Voci correlate
Mistrovství Slovenska 1942-1943

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
Campionato cecoslovacco di calcio